Seier ist

 Seier (Alsenz), linker Nebenfluss der Alsenz
 eine Bezeichnung für den Kater (Alkoholintoxikation)

Seier ist der Familienname folgender Personen:
 Hellmut Seier (1929–2019), deutscher Historiker
 Jesper Seier (* 1965), dänischer Segler
 Jürgen Seier (1947–2016), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Olaf Seier (* 1958), deutscher Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Seiher